Chüy kan syfta på:

Geografi

Kirgizistan 

 Tjujskij Rajon, distrikt, Tjüj, 
 Tjüj Oblusu, oblast, 

Robotskapade Kirgizistanförgreningar